FCM, или FMC, — это общепринятая в онкогематологии аббревиатура (акроним) для одного из режимов химиотерапии, применяемых при лечении индолентных В-клеточных неходжкинских лимфом.

В комбинации с ритуксимабом этот режим называется R-FCM или R-FMC, FCM-R, FMC-R.

Режим [R]-FCM состоит из:
 Ритуксимаба — (R)ituximab — анти-CD20 моноклонального антитела, обладающего способностью уничтожать как здоровые, так и злокачественные CD20-несущие B-лимфоциты;
 Флударабина — (F)ludarabine — антиметаболита;
 Циклофосфамида — (C)yclophosphamide — алкилирующего противоопухолевого препарата из группы оксазафосфоринов;
 Митоксантрона — (M)itoxantrone — синтетического аналога антрациклинов (антрахинона), обладающего способностью интеркалировать ДНК, внедряться между нитями ДНК и тем самым нарушать клеточное деление.

Режим FCM или R-FCM также иногда применяется при некоторых аутоиммунных заболеваниях, чувствительных к применению ритуксимаба, флударабина, митоксантрона и циклофосфамида по отдельности (например, при тяжёлом рассеянном склерозе).

Режим дозирования

Ссылки 

Режимы химиотерапии при лимфомах